Connettivismo (teoria dell'apprendimento)
 Connettivismo (letteratura), movimento letterario italiano